Schlossbergschule steht für
 Schlossbergschule Rotenberg (Rauenberg)
Siehe auch:
 Schlossschule
 Bergschule